Špitálské pole je označení více míst:

 Karlín (dřívější název)
 Březová nad Svitavou – část obce 
 Spitalfields – městský obvod v londýnském East Endu